Schichtfolge steht für:
 Abfolge von Arbeitsschichten, siehe Schichtarbeit#Wechselschicht
 Abfolge von Sedimentschichten, siehe Sedimente und Sedimentgesteine